Exel kan syfta på:

 Exel – ett brittiskt logistikföretag
 Exel Composites – ett finskt företag

Se även
Microsoft Excel